Hits е сборен албум с хитове на австралийската певица Кайли Миноуг.

Списък с песните 
 CD
 „Can't Get You Out of My Head“ – 3:49
 „All the Lovers“ – 3:19
 „Wow“ – 3:12
 „Spinning Around“ – 3:26
 „On a Night Like This“ – 3:31
 „In Your Eyes“ – 3:18
 „Love at First Sight“ – 3:57
 „Slow“ – 3:13
 „I Believe in You“ – 3:19
 „2 Hearts“ – 2:51
 „Get Outta My Way“ – 3:38
 „The Loco-Motion“ – 4:45
 „I Should Be So Lucky“ – 3:23
 „Get Outta My Way“ (Yasutaka Nakata Remix) – 5:28

 DVD
 „All the Lovers“
 „Get Outta My Way“
 „2 Hearts“
 „Wow“
 „In My Arms“
 „The One“
 „All I See“
 „I Believe in You“
 „Giving You Up“
 „Slow“
 „Chocolate“
 „Can't Get You Out of My Head“
 „Spinning Around“

Външни препратки 
 Официален сайт 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 2011 година